La Route nationale 580 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 580 en Belgique
 Route nationale 580 en France

Voir aussi